Johnsburg, un village du comté de McHenry dans l'Illinois.
 , une communauté du comté de Dubois dans l'Indiana.
 , une communauté du comté de Mower dans le Minnesota.
 Johnsburg, une ville du comté de Warren dans l'État de New York.
 , une communauté dans la ville de , dans le Wisconsin.